Zoolatech (укр. Зулатех) — компанія з розробки програмного забезпечення програмного забезпечення, UX/UI, кібербезпеки та підтримки продуктів у галузях роздрібної торгівлі, електронної комерції, фінансових технологій та будівництва. 

Штаб-квартира компанії знаходиться в Пало-Альто, Каліфорнія, США, з офісами в Києві, Україна, Гвадалахара, Мексика, та Вроцлав, Польща.

Історія 
У 2017 році компанію Zoolatech заснували Денис Рогов і Роман Каплун. Назва компанії походить від єврейського сленгового слова «zoola», що означає «місце, яке колись було знайдено, і ти ніколи не хочеш його покидати». У березні 2021 року компанія відкрила представництво в Гвадалахарі, Мексика.

У 2021 році компанія посіла 30 місце в рейтингу Top 100 IT Employers of the Year (номінація «від 101 до 1000 співробітників») українського ЗМІ про інновації, стартапи та бізнес MC.today.

Діяльність 
Zoolatech пропонує спеціальне програмне забезпечення та розробку якості, а також розробку UX/UI, кібербезпеку, технічне обслуговування та підтримку продуктів у галузях роздрібної торгівлі, електронної комерції, фінансових технологій, будівництва, медіа, розваг, подорожей та гостинності.

Примітки